

Aeronautica 
 Bell X-1 – aeromobile sperimentale statunitense

Astronomia 
 Cygnus X-1 – sorgente di raggi X

Cinema 
 X-Men – film statunitense del 2000, primo capitolo della saga cinematografica sugli X-Men

Musica 
 X1 – boy band sudcoreana

Altro 
 X1 – sommergibile tascabile statunitense